Гепнер — фамилия.

Известные носители:

 Гепнер, Аарон (1865—?) — раввин и писатель; доктор наук
 Гепнер, Адольф (1816—?) — немецкий политик-социалист и редактор-издатель газет «St.-Louis Tageblatt» и «Westliche Post».
 Гепнер, Карл Людвиг (1833—1874) — доктор медицины, профессор оперативной хирургии Санкт-Петербургской медико-хирургической академии.
 Гепнер, Максим Карлович (1848—1924) — русский архитектор немецкого происхождения.
 Гепнер, Филипп Аронович (род. 1917) — ленинградский архитектор и педагог.

Примечания

См. также 
 Гёпнер, Эрих
 Иероним (Геппнер)